Le tournoi de tennis de Madrid est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 6 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Sharapova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anastasia Pavlyuchenkova et Lucie Šafářová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Madrid
Sport en Espagne en 2013
Tennis en mai 2013